Скотт () — округ в штате Канзас, США. Официально образован 20-го марта 1873 года, получил своё название в честь американского военного и политического деятеля Уинфилда Скотта. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 4 936 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 858,689 км2, из которых 1 858,379 км2 суша и 0,311 км2 или 0,020 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 5 120 жителей в составе 2 045 домашних хозяйств и 1 435 семей. Плотность населения составляет 3,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 2 291 жилых строений, при плотности застройки около 1-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 95,47 %, афроамериканцы — 0,10 %, коренные американцы (индейцы) — 0,55 %, азиаты — 0,12 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 2,75 %, представители двух или более рас — 1,02 %. Испаноязычные составляли 6,31 % населения независимо от расы.

В составе 33,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 61,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,46 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 27,10 % моложе 18 лет, 6,60 % от 18 до 24, 25,30 % от 25 до 44, 24,40 % от 45 до 64 и 24,40 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 40 534 USD, на семью — 50 549 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 32 166 USD против 20 221 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 443 USD. Около 2,10 % семей и 5,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 6,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Литература 
 History of the State of Kansas; William G. Cutler; A.T. Andreas Publisher; 1883. (Online HTML eBook)
 Kansas : A Cyclopedia of State History, Embracing Events, Institutions, Industries, Counties, Cities, Towns, Prominent Persons, Etc; 3 Volumes; Frank W. Blackmar; Standard Publishing Co; 944 / 955 / 824 pages; 1912. (Volume1 - Download 54MB PDF eBook),(Volume2 - Download 53MB PDF eBook), (Volume3 - Download 33MB PDF eBook)

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Скотт, штат Канзас
  Национальная ассоциация округов США
  Общественная библиотека округа Скотт, штат Канзас
  Географическая карта 1996 года железных дорог штата Канзас
  Географическая карта 1915 года железных дорог штата Канзас

Округа Канзаса